Paltauf ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Paltauf (1860–1893), österreichischer Gerichtsmediziner 
 Friedrich Paltauf (* 1936), Biochemiker in Graz
 Richard Paltauf (1858–1924), österreichischer Pathologe
 Rudolf Paltauf (1862–1936), österreichischer Justizminister

Siehe auch:
 Baldauf